Odenberg:
 Christina Odenberg
 Mikael Odenberg

Svenska efternamn